Каменная Башня:

Строения 
 Каменная башня (Дортмунд) — историческая сторожевая башня в городе Дортмунд, Германия.
 Каменная Башня (Норидж) — памятник высотой 50 футов; башня, построенная в 1398-9 году в качестве блокпоста артиллерии для управления стратегическим пунктом городской защиты в Норидже, Англия. Строение было сильно повреждено во время восстания во главе с Робертом Кеттом, чьи сподвижники расположились лагерем в Mousehold Heath с другой стороны реки. Сегодня в это лежащее в руинах здание посетители не допускаются из-за угрозы его обрушения

В искусстве 
  — четвёртый студийный альбом канадской электронной группы Delerium, выпущенный в 1991 году на Dossier Records.
  — Птолемей, греко-египетский географ Александрии, написал о «Каменной башне», которая обозначала середину на древнем Шёлковом пути — сеть сухопутных торговых путей, проходящих караванами между Европой и Азией.

Примечания